Зіда́н — прізвище арабського походження.

Відомі носії:

 Енцо Зідан (24 березня 1995, Бордо) — французький футболіст, старший з 4-х синів Вероніки Фернандес і Зінедіна Зідана
 Зінедін Зідан (*1972) — французький футболіст алжирського походження, володар Золотого м'яча 1998 року.
 Мохамед Зідан (*1981) — єгипетський футболіст.
 Лука Зідан (*1998) — французький футболіст, син Зінедіна Зідана.